BB ima više značenja.
 .bb, najviši Internet domen za Barbados
 Separacija i evaluacija, algoritam